Sonnac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Sonnac (Aveyron) im Département Aveyron
Sonnac (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime

mit Namenszusatz:
Sonnac-sur-l’Hers im Département Aude